Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement de 4 et P.

Sigles et abréviations, mnémotechnique 
 Quatre P, abréviation de « produit, prix, promotion, placement », désignant les éléments constitutifs du « mix-marketing » ;
 Quatre P, abréviation de "Paix, Prospérité, Plein-emploi, Progrès", les caractéristiques de l'époque des "baby-boomers".

Aviation 
  ;
 Renault 4P, un moteur d’avion du constructeur français Renault.

Sciences 
Astronomie 
 4P/Faye, une comète périodique.

Médecine 
 Syndrome 4p, une maladie chromosomique.

Voir aussi 
 
Abréviation
Code
Marketing